Ronald Reagan peut fait référence à 2 personnes :
 Ronald Reagan,  président des États-Unis
 Ronald Prescott Reagan ou Ron Reagan Jr., fils du président Ronald Reagan

Ont aussi été nommés Ronald Reagan en l'honneur du président des États-Unis : 
 , porte-avions de l'US Navy
 L'aéroport national Ronald-Reagan, un des aéroports du Washington DC